Дмитрий Валентинович Маланин (род. 7 ноября 1972 года) —
мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом), тренер и арбитр первой категории.

Карьера 
Маланин — воспитанник димитровградских клубов «Нейтрон» и «Строитель». Одним из тренеров был Анатолий Лоханов.

Физически сильный, работоспособный, тактически грамотный, отличался хорошей коньковой подготовкой, смело вступал в единоборства. Действуя на месте бортового полузащитника, нередко с пользой для команды подключался к атакам. С 2008 года был тренером, а в 2014 году (до 8 декабря) главным тренером «Волги» (Ульяновск). В следующем сезоне стал играющим тренером оренбуржского «Локомотива».

В 2012 году окончил Высшую школу тренеров при РГУФКСиТ.

Достижения

Хоккей с мячом 
 Бронзовый призёр чемпионата России 1997 
 Финалист Кубка России 2000 
 Серебряный призёр турнира на призы Правительства Российской Федерации 1997

Мини-хоккей с мячом 
 Чемпион мира 1998 
 Чемпион России 1997 
 Победитель Кубка мира среди ветеранов 2017, 2018 
 Победитель первенства России среди ветеранов 2019 
 Победитель Кубка России среди ветеранов 2017, 2018 
 Серебряный призёр чемпионата России 1995, 1996, 2002 
 Финалист Кубка России среди команд высшей лиги 2015 
 Бронзовый призёр чемпионата России 2001 
 Бронзовый призёр Кубка мира среди ветеранов 2019

Статистика выступлений в чемпионатах России

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль арбитра на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на bandysidan.nu
 

Мастера спорта России международного класса
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Черемшан»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Металлург» Братск
Игроки КХМ «Лесохимик»
Чемпионы мира по ринк-бенди
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры КХМ «Волга»
Тренеры КХМ «Локомотив» Оренбург
Спортивные судьи России